ОНЭ́КСИМ:
 ОНЭКСИМ Банк — российский коммерческий банк (1993—2000).
 Группа ОНЭКСИМ — российская финансово-промышленная группа, основанная в 2007 году и принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову.